Andrea Giaconi – ex ostacolista italiano
 Luisa Giaconi – poetessa italiana
 Vincenzo Giaconi – incisore italiano